Разинкин — русская фамилия. Известные носители:

 Разинкин, Владимир Григорьевич — депутат Верховного Совета СССР 6 созыва.
 Разинкин, Павел Андреевич (1923—2008) — проректор по административно-хозяйственной части Сибирского университета потребительской кооперации (с 1970 по 1986 годы).
 Разинкин, Семён Алексеевич (1907—1987) — Герой Советского Союза.